Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 339 dans le monde.

 Route 339 au Québec, Canada
 Route nationale 339 en France